

Geografia

Austria 
 Nickelsdorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mikulovice

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Nikielkowo

Słowacja 
Dawne nazwy miejscowości:
 Poruba pod Vihorlatom
 Vlky